Bosnië-Herzegovina
 Jasenje (Kozarska Dubica), een plaats in de gemeente Kozarska Dubica in Bosnië-Herzegovina
 Jasenje (Teočak), een plaats in de gemeente Teočak in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Jasenje (Aleksinac), een plaats in de Servische gemeente Aleksinac